Хоккейный клуб «Сильвер Фокс» () — команда по хоккею с шайбой из города Йехуд. Основан в 2012 году. Выступает в Национальном дивизионе ИзХЛ.

История 
Перед сезоном 2012/2013 в Израиле была создана Национальная лига (Лига Леумит). Тогда же была образована команда Сильвер Фокс.
С сезона 2016/2017 выступает ещё одна команда клуба, Сильвер Фокс-2.

Статистика выступлений в Чемпионате Израиля

Сильвер Фокс

Сильвер Фокс-2

Результаты выступления команды Сильвер Фокс 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, Н - ничьи, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Л — лига

2013 - 2016

2017 
 В таблице указаны результаты регулярного сезона и финального этапа.
 РС - указано место занятое командой по результатам регулярного сезона.
 ФЭ — указано место занятое командой по результатам финального этапа.

Результаты выступления команды Сильвер Фокс-2 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, Н - ничьи, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Л — лига

2017 
 В таблице указаны результаты регулярного сезона и финального этапа.
 РС - указано место занятое командой по результатам регулярного сезона.
 ФЭ — указано место занятое командой по результатам финального этапа.

Текущий состав 
Верно на 31 декабря 2022

Сильвер Фокс Йехуд

Примечания

См. также

Ссылки 

Хоккейные клубы Израиля